|-
| 163301 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163302 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163303 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163304 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163305 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163306 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163307 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163308 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163309 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163310 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163311 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163312 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163313 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163314 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163315 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163316 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163317 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163318 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163319 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163320 - ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163321 - ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163322 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163323 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163324 - ||  || 1 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163325 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163326 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163327 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163328 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163329 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163330 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163331 - ||  || 18 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163332 - ||  || 18 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163333 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163334 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163335 - || 2002 LJ || 1 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163336 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163337 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163338 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163339 - ||  || 1 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163340 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163341 - ||  || 11 iunie 2002 ||  || , 
|-
| 163342 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163343 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163344 - ||  || 17 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163345 - ||  || 24 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163346 - || 2002 NS || 4 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 163347 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163348 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163349 - ||  || 10 iulie 2002 ||  || 
|-
| 163350 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163351 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163352 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163353 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163354 - ||  || 11 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163355 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163356 ||  || 8 iulie 2002 ||  || 
|-
| 163357 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163358 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163359 - ||  || 17 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163360 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163361 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163362 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163363 - ||  || 29 iulie 2002 ||  || 
|-
| 163364 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163365 - ||  || 28 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163366 - || 2002 PM || 1 august 2002 ||  || 
|-
| 163367 - || 2002 PP || 2 august 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163368 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163369 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163370 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163371 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163372 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163373 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163374 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163375 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163376 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163377 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163378 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163379 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163380 - ||  || 13 august 2002 ||  || 
|-
| 163381 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163382 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163383 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163384 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163385 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163386 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || 
|-
| 163387 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163388 - ||  || 16 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163389 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163390 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163391 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163392 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163393 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163394 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163395 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163396 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163397 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || 
|-
| 163398 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 163399 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163400 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-